Stati Uniti d'America
 Fairbury – città della Contea di Livingston, Illinois
 Fairbury – comune capoluogo della Contea di Jefferson, Nebraska